La saison 1964-1965 voit le Maghreb de Fès remporter son premier titre de champion.

Fettah Filali, joueur du FUS de Rabat, est le meilleur buteur du championnat avec 16 buts.

Classement 

 Système de points de la saison 1964-1965
 Victoire : 3 points
 Nul : 2 points
 Défaite : 1 point

 L'Association sportive des FAR a fait une année blanche après avoir été suspendue par la fédération marocaine. Car lors de cette saison, le club avait perdu un match par 3-0 contre le MAS de Fès et les joueurs avaient tabassé l'arbitre à la fin de la rencontre. Lors de cette année blanche, l'équipe avait joué beaucoup de tournois et de matchs amicaux.
C'est pour cela aussi que le Hassania d'Agadir n'est pas relégué en  division.

Rencontres

Bilan de la saison

Lien externe 
  Morocco 1964/65

Notes et références 

Championnat du Maroc de football
Maroc
Maroc